L'Open de Las Vegas 2006 de tennis s'est déroulé du 27 février au 6 mars et a été remporté par l'Américain James Blake

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en février 2006
Tennis en mars 2006